fly-over, een bepaald soort viaduct
 flypast, een ceremoniële vlucht van een groep vliegtuigen